est la formule brute de plusieurs isomères.

 Pyridine
 2-aminopyridine, numéro CAS 
 3-aminopyridine, numéro CAS 
 4-aminopyridine, numéro CAS 
 Diazépine
 1,2-diazépine, numéro CAS 
 1,3-diazépine, numéro CAS 
 1,4-diazépine, numéro CAS